Koser, Koşer oder Köser ist der Familienname folgender Personen:

Anja Koser (* 1970), deutsche Handball- und Fußballspielerin
Constantin Koser (1918–2000), brasilianischer Geistlicher
Fatma Koşer Kaya (* 1968), niederländische Anwältin und Politikerin türkischer Herkunft
 Johann Hinrich Köser (1835–1921), deutsch-britischer Unternehmer
Michael Koser (* 1938), deutscher Schriftsteller
Otto Koser (1893–1941), preußischer Staatsarchivar
Peter Koser (1834–1891), katholischer Priester und von 1869 bis 1889 Pfarrer in Gau-Algesheim
Ralf Koser (* 1973), deutscher Judoka, Bruder von Anja Koser
Reinhold Koser (1852–1914), Historiker und preußischer Staatsarchivar
Ruth Koser-Michaëls (1896–1968), deutsche Zeichnerin

Koser steht für:
 Koser (Schorgast), rechter Zufluss der Schorgast in Wirsberg, Landkreis Kulmbach, Bayern

Siehe auch:
 Coser